Les Xes Jeux africains se déroulent à Maputo au Mozambique du 3 au . La capitale mozambicaine est désignée ville hôte en 2009 par le Conseil supérieur du sport en Afrique (CSSA). La ville de Lusaka en Zambie, choisie initialement en 2005, renonce finalement à l'organisation de ces Jeux africains pour des raisons financières.

Sites des compétitions 

Un nouveau stade, situé dans la banlieue de Zimpeto, est construit spécialement pour ces 10 Jeux africains. D'une capacité de  places, l'enceinte accueillera les compétitions d'athlétisme et de football. Les compétitions de canoë-kayak et d'aviron se dérouleront au Chidenguella Lagoon, à 275 km au nord de Maputo.

Sports 
Vingt sports figurent au programme des Jeux africains 2011. Deux parmi eux (athlétisme et natation) comportent aussi des épreuves pour handicapés.

 Athlétisme
 Badminton
 Basket-ball
 Beach-volley
 Boxe
 Canoë-kayak
 Cyclisme
 Échecs
 Football
 Handball
 Judo
 Karaté
 Natation
 Netball
 Taekwondo
 Tennis
 Tennis de table
 Triathlon
 Voile
 Volley-ball

Participants 
Voici la liste des nations participantes aux Jeux africains de 2011:

 (265)

 (164)

Calendrier 
Voici le programme des Jeux africains de 2011.
{| class="wikitable"  style="margin:0.5em auto; font-size:90%; position:relative; width:55%;"
|-
| style="background:#0c3;"| CO ||Cérémonie d'ouverture
| style="background:#39f;"| ●  ||Compétitions
| style="background:#fc0;"| 1 ||Finales
| style="background:#e33;"| 'CC ||Cérémonie de cloture
|}

</div>

 Tableau des médailles Au ''

Notes et références

Liens externes 
 All-Africa Games Maputo
 Site officiel de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique